Lojek ist der Familienname folgender Personen:

 Dave Lojek (* 1975), deutscher Filmemacher
 Martin Lojek (* 1985), tschechischer Eishockeyspieler